Amtsgericht Landsberg bezeichnet die folgenden Amtsgerichte:

 Amtsgericht Landsberg am Lech, Gericht in Landsberg am Lech (Bayern)
 Amtsgericht Landsberg O.S., ehemaliges Gericht in Landsberg O.S. (Oberschlesien)
 Amtsgericht Landsberg (Ostpreußen), ehemaliges Gericht in Landsberg (Ostpreußen)
 Amtsgericht Landsberg an der Warthe, ehemaliges Gericht in Landsberg an der Warthe (Neumark)